Ибрахим е мъжко име, което е арабският еквивалент на еврейското Абрахам (Аврам).

Ибрахим може да се отнася до:
 Ибрахим (пророк), пророк в исляма
 Ибрахим (Казанско ханство) (?-1479), казански хан
 Ибрахим I (1615-1648), османски султан
 Ибрахим, сура от Корана

Лични имена